Alexander Thieme – velocista tedesco
 Jana Thieme – ex canottiera tedesca
 Gerda Thieme – ex cestista tedesca
 Marianne Thieme – politica olandese